Переломы костей лицевого скелета — патологические состояния, возникающие вследствие нарушения анатомической целостности костей лицевого скелета черепа. Все переломы лицевого скелета можно разделить на несколько групп, в зависимости от зоны и характера повреждений:
 Перелом костей носа
 Перелом глазницы
 Перелом скуловой кости
 Перелом нижней челюсти

Примечания

См. также 
 Перелом кости

Переломы костей